Vertikale steht für:
 Vertikale, Senkrechte, siehe Lotrichtung
 Vertikale (Wein), Form der Weinprobe

vertikal steht für:
 vertikal, medizinische Richtungsbezeichnung, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen #Weitere allgemeine Lage- und Richtungsbezeichnungen

Siehe auch:

 senkrecht (Begriffsklärung)